Ostrovy Japonska se skládají z několika souostroví a samostatných ostrovů ležících v Tichém oceánu. Celkem se jedná o 14 125 ostrovů (započítán je každý ostrov, který má obvod delší než 100 m), z nichž 430 je obydlených.

Třídění 
Geograficky lze ostrovy Japonska třídit podle polohy v moři na:
 hlavní japonské ostrovy: Honšú, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó
 ostrovy ve Vnitřním moři
 ostrovy v Japonském moři: např. Cušima, souostroví Oki,
 ostrovy ve Filipínském moři (a na jeho okrajích): např. souostroví Rjúkjú, souostroví Izu
 ostrovy ve Východočínském moři: např. souostroví Senkaku
 ostrovy v Ochotském moři (a na jeho okrajích): např. Habomajské ostrovy
 ostrovy v Tichém oceánu: např. Kinkazan v prefektuře Mijagi
 vnitrozemské ostrovy na jezerech a řekách

Politicky se ostrovy rozlišují na náležející Japonsku a ostrovy sporné:
 ostrovy sporné s Čínou: souostroví Senkaku
 ostrovy sporné s Koreou: Takešima
 ostrovy sporné s Ruskem: Etorofu, Habomajské ostrovy, Kunaširi a Šikotan

Níže uvedená tabulka vychází z geografického třídění s tím, že ostrovy u pobřeží lokalizuje k příslušnému hlavnímu ostrovu.

Tabulka 
Všechny ostrovy s plochou větší než 10 km² jsou uvedeny v seznamu níže. Údaje o ploše se liší podle zdroje, zde uvedené hodnoty vycházejí z japonských zdrojů a významné rozdíly jsou označeny poznámkou. Pro menší ostrovy není tabulka vyčerpávající. Umělé ostrovy ani vnitrozemské ostrovy zde uvedeny nejsou.

Odkazy

Poznámky

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 
 

 
Geografie Japonska
Japonsko
Japonsko
Ostrovy